JTS puede referirse a:

 JTS, un tipo de motor de gasolina de inyección directa producido por Fiat S.p.A. desde 2002.
 Java Topology Suite.
 Jimmy Two-Shoes.

Siglas